L'Open d'Istanbul 2011 est une compétition internationale de karaté constituant la deuxième et avant-dernière étape de la Karate1 Premier League 2011, première édition de la Karate1 Premier League. Il s'est tenu à Istanbul, en Turquie, en .

2011
Istanbul
Sport en Turquie en 2011
Sport en septembre 2011